Костин Д. Неницеску (; ,  — , Буштени) — румынский учёный, химик-органик, профессор Политехнического университета Бухареста. Член Академии СР Румынии (1955), иностранный член АН СССР (1966), член-корреспондент Академии наук ГДР, член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина».

Биография 

После окончания в 1920 году Национального колледжа Георгий Лазарь, поступил в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха, затем в Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, где был одним из любимых учеников Ганса Фишера.

В 1926—1935 работал в Бухарестском университете, в 1935—1970 — профессор Бухарестского политехнического института и одновременно в 1949—1970 был директором Института органической химии.

Научная деятельность 
Основные исследования в области катализа органических реакций хлорида алюминия, химии алициклических и гетероциклических соединений, химии нефти и нефтехимического синтеза.

Проводил исследования реакции Фриделя—Крафтса, миграции галогена в циклах и цепочках, реакций, вызванных ионами карбония и другие.

Открыл полимеризацию этилена в полиэтилен под влиянием натрийорганических соединений. Разрабатывал теоретические вопросы органической химии.

Разработал промышленный способ получения сульфатиазола. Получил (в 1959) циклобутадиен и изучил его свойства, объяснил химию этого нестабильного вещества и выделение его димеры.

В 1925 нашёл способ получения индолов восстановлением 2-р-динитростиролов с одновременной циклизацией при обработке железными стружками в уксусной кислоте. Открыл (в 1929) реакцию циклоконденсации 1,4-бензохинонов с эфирами N-замещенных-аминокротоновых кислот.
 
Определил группу нафтеновых кислот в румынской нефти. Искал способы получения циклобутадиена. Автор более 200 научных работ. Издал несколько учебников по общей и органической химии.

 Научная деятельность Неницеску во многом способствовала развитию химической промышленности Румынии.

Основные работы 
 «Органическая химия» (в 2 томах; 1-е изд. — 1928; 6-е изд. 1965)
 «Общая химия» (1968).

Комментарии

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Биографический словарь. 1998.

Ссылки 

Химики XX века
Химики Румынии
Члены Румынской академии
Члены Леопольдины
Члены Академии наук ГДР
Иностранные члены АН СССР
Педагоги Румынии
Преподаватели Бухарестского университета
Авторы учебников по химии
Изобретатели XX века
Изобретатели Румынии
Члены Саксонской академии наук